Евгений Чернышов:
 Чернышов, Евгений Михайлович (1936—2021) — советский и российский учёный в области строительного материаловедения, профессор.
 Чернышов, Евгений Николаевич (род. 1938) — советский хозяйственный и партийный деятель.